Perowsky ist der Familienname folgender Personen:

Ben Perowsky (* 1966), US-amerikanischer Jazzmusiker 
Frank Perowsky (* um 1935), US-amerikanischer Jazzmusiker 

Siehe auch
 Perowski